Auberon Herbert henviser til:

 Auberon Herbert (1838–1906) – engelsk politiker
 Auberon Herbert, 9. baron Lucas (1876–1916) – britisk peer
 Auberon Herbert (godsejer) (1922–1974) – britisk godsejer